Boug peut faire référence au :
 Bug ou Boug ou Boug occidental, une rivière d'Europe qui prend sa source en Ukraine et se jette dans la Narew en Pologne, un affluent de la Vistule ;
 Boug méridional, un fleuve d'Europe qui prend sa source en Ukraine et se jette dans la mer Noire.
Boug (\bug\) : mot de l'argot français des années 2010 et 2020 signifiant « gars », « mec », « type ».

Voir aussi

Références